Les jolies choses, romanzo del 1998 scritto da Virginie Despentes
Les jolies choses, film francese del 2001 diretto da Gilles Paquet-Brenner e basato sul romanzo omonimo